Riksväg 16 kan syfta på:

Riksväg 16 – en tidigare regional förbindelseled i Skåne
Riksväg 16, Finland – en av Finlands huvudvägar
Riksväg 16, Nederländerna – en motorväg i Nederländerna